Orlowski (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Orlowski (Transbaikalien), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien
 Orlowski (Archangelsk), ländliche Siedlung in der Oblast Archangelsk
 Orlowski (Kemerowo), Siedlung in der Oblast Kemerowo
 Orlowski (Nischni Nowgorod), Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Orlowski (Nowosibirsk, Kolywan), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Kolywan
 Orlowski (Nowosibirsk, Tschulym), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Tschulym
 Orlowski (Rjasan), Siedlung in der Oblast Rjasan
 Orlowski (Rostow), Siedlung und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Rostow
 Orlowski (Tomsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tomsk
 Orlowski (Udmurtien, Jar), Dorf in der Republik Udmurtien, Rajon Jar
 Orlowski (Udmurtien, Selty), Vorwerk in der Republik Udmurtien, Rajon Selty
 Orlowski (Wolgograd, Nowonikolajewski), Dorf in der Oblast Wolgograd, Rajon Nowonikolajewski
 Orlowski (Wolgograd, Serafimowitsch), Dorf in der Oblast Wolgograd, Rajon Serafimowitsch

Orlowski oder Orłowski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Orłowski (1777–1832), polnischer Maler
 Alice Orlowski (1903–1976), deutsche Aufseherin in Konzentrationslagern
 Axel von Orlowski, ein Pseudonym von Kurt Reis (* 1928), deutscher Schriftsteller
 Boris Iwanowitsch Orlowski (1791–1837), russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Carl Orlowski (1851–1913), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker (Zentrum), MdR
 Hans Orlowski (1894–1967), deutscher Maler und Holzschneider
 Hubert Orłowski (* 1937), polnischer Germanist
 Jeff Orlowski (* 1984), US-amerikanischer Filmregisseur
 Kurt Orlowski (1905–1987), deutscher Fußballspieler
 Leon Orłowski (1891–1976), polnischer Diplomat
 Marian Orlowski (* 1993), deutscher Handballspieler
 Milan Orlowski (* 1952), tschechischer Tischtennisspieler
 Peter Orlowski (1911–1993), deutscher Verwaltungsjurist
 Teresa Orlowski (* 1953), deutsch-polnische Pornodarstellerin und Pornoproduzentin
 Thomas Orlowski (* 1969), deutscher Politiker (SPD)
 Wacław Orłowski (* 1945), polnischer Ringer
 Witold Orłowski (* 1962), polnischer Ökonom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Orlowsky
 Orlowskyj
 Orlovsky